Ehbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Ehbrecht (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Wilfried Ehbrecht (1941–2022), deutscher Historiker